Označení USS Boxer neslo v historii amerického námořnictva šest plavidel:
 USS Boxer (1815), briga zařazená do služby v roce 1815
 USS Boxer (1832), škuner sloužící v letech 1832–1848
 USS Tristram Shandy (1864), parník sloužící v letech 1864–1865, v roce 1865 přejmenovaný na USS Boxer
 USS Boxer (1905), cvičná brigantina zařazená do služby v roce 1905
 USS Boxer (CV-21), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1945–1969
 USS Boxer (LHD-4), vrtulníková výsadková loď třídy Wasp sloužící od roku 1995